Людмила Ивановна Лисенко (; родена Шевцова, по-късно Гуревич, 26 ноември 1934 г., Таман) е съветска спортистка, олимпийски шампион в бягането на 800 метра. Заслужил майстор на спорта (1955), носител на орден „Червено знаме на труда“.

Кариера 
На Олимпийските игри в Рим тя побеждава в състезанието на 800 метра, поставяйки световен рекорд.

Личен живот 
През 1960 г. завършва Киевския държавен институт по физкултура.

Източници

Външни препратки 
  Людмила Ивановна Лысенко – олимпийска статистика на сайта Sports-Reference.com

Съветски олимпийски шампиони
Родени през 1934 година
Родени на 26 ноември
Украински лекоатлетки